De Poolse voetbalclub Legia Warschau speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Legia Warschau

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 225.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Legia Warschau
Legia Warschau